Федеральный закон от  №  «О федеральной службе безопасности» — федеральный закон Российской Федерации, вступивший в силу с , и заменивший Закон Российской Федерации от  №  «О федеральных органах государственной безопасности», введённый Постановлением Верховного Совета Российской Федерации № .

Предыстория 
 Президент России Б. Н. Ельцин подписал указ «Об упразднении Министерства безопасности Российской Федерации и о создании Федеральной службы контрразведки Российской Федерации». В состав ФСК России вошли практически все подразделения упразднённого Министерства безопасности, за исключением пограничных войск, выделенных в самостоятельную Федеральную пограничную службу Российской Федерации — главное командование Пограничных войск Российской Федерации.

Принятие 
Законопроект был принят депутатами Государственной Думы 22 февраля 1995 года. 3 апреля 1995 года президент РФ Борис Ельцин подписал Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации», вступивший в силу в момент его опубликования в Собрании законодательства РФ № 15 — .

Статьёй 8 Федерального закона от  №  в Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» вносятся изменения, в соответствии с которыми он получает наименование «О федеральной службе безопасности».

Содержание 
В настоящее время закон содержит 6 глав и 38 статей.

В соответствии со главой второй Федерального закона, основными направлениями деятельности органов Федеральной службы безопасности являются:
 контрразведывательная деятельность;
 борьба с терроризмом;
 борьба с преступностью;
 разведывательная деятельность;
 пограничная деятельность;
 обеспечение информационной безопасности;

Права и обязанности Федеральной службы безопасности Российской Федерации установлены статьями 12 и 13 федерального закона «О федеральной службе безопасности» № 40-ФЗ.

Реализация 
В соответствии с Федеральным законом и указом Президента Российской Федерации от 23 июня 1995 года № 633, с 12 апреля 1995, ФСК была переименована в Федеральную службу безопасности Российской Федерации, при этом не проводилось организационно-штатных мероприятий, сотрудники службы (включая директора и его заместителей) оставались на своих должностях без переназначений и переаттестаций.

Поправки 
За время существования закона в него было внесено 32 поправки, одна из которых является частью так называемого пакета Яровой.

См. также 
 ФСК России
 ФСБ России

Примечания 

ФСБ
Федеральные законы Российской Федерации
1995 год в праве
1995 год в России